Чарльз Джеймс Бриггс (; ) — британский генерал, участник Второй англо-бурской и Первой мировой войн.

Биография 
Сын полковника. В 1886 году поступил на службу в гвардейский драгунский полк. Адъютант командующего войсками в Египте (1892—1893). Бригадный адъютант в 4-й кавалерийской бригаде (1897—1899). Майор в 3-й кавалерийской бригаде.

Участник англо-бурской войны, был ранен в бою у Магерсфонтейна. Командир 1-го имперского легкоконного полка (1901—1902); подвижной колонны (1901—1902). Командовал Трансваальскими добровольцами (1905—1908), участвовал в подавлении зулусского восстания в Натале (1906).

Командовал Юго-Восточной кавалерийской бригадой (1910—1913), 1-й Кавалерийской бригадой (1913—1914).

Участник Первой мировой войны 1914—1918. Командовал 1-й кавалерийской бригадой (1914—1915), 3-й Кавалерийской дивизией (1915); 28-й дивизией (1915—1916), 16-м корпусом на Салоникском фронте (1916—1919).

В феврале-июне 1919 г. возглавлял Британскую военную миссию при ВСЮР. До этого назначения Бриггс никогда не был в России и не знал русского языка. Его назначение, вероятно, объяснялось тем, что он имел чин генерал-лейтенанта и находился в Салониках, близко к Югу России.

Ему были даны неопределенные инструкции поддерживать связь между генералом Деникиным и Британским военным министерством через генерала Милна в Константинополе. Задачей миссии было сообщать о военной ситуации на Юге России, изучить потребности деникинской армии и наблюдать за распределением британской помощи ВСЮР.

Бриггс возглавлял британскую миссию на Юге России до 12 июня 1919 года.

В военном министерстве (1919—1920). Вышел в отставку в 1923.

Примечания

Ссылки 
 BRIGGS, Sir Charles (James) (1865—1941), Lieutenant General 
 Charles James Briggs 
 The British intervention in South Russia, 1918—1920 

Генерал-лейтенанты (Великобритания)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Кавалеристы Первой мировой войны (Великобритания)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Великобритания)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Великобритания)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Великобритания)